Marzano ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Marzano-Lesnevich (* 1977), US-amerikanische/r Schriftsteller/in 
 Donato Marzano (* 1956), italienischer Admiral
 John Marzano (1963–2008), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marco Marzano (* 1980), italienischer Radrennfahrer

 Michela Marzano (* 1970), italienische Philosophin und Hochschullehrerin
 Rodrigo Rosenberg Marzano (1960–2009), guatemaltekischer Politiker

Marzano ist der Name folgender Orte:

 Marzano (Lombardei) in Italien
 Marzano, Ortsteil der Gemeinde Mompantero in der Provinz Turin, Italien
 Marzano Appio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien